Le championnat du monde de snooker 1998 a lieu du 18 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quarts de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 
Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (59) 

 143, 139, 131, 130, 130, 128, 119, 118, 114, 111, 109, 104, 103, 102 John Higgins
 143, 138, 118, 106 Jimmy White
 141, 134, 118, 104, 100 Ronnie O'Sullivan
 141 Peter Lines
 140, 107 David Gray
 137, 134, 131, 112 Ken Doherty
 137 Dave Harold
 137 James Wattana
 133, 109 Stephen Lee
 127, 100 Matthew Stevens
 124, 117, 109, 108, 108, 104 Peter Ebdon
 120, 108, 104, 102 John Parrott
 115, 108, 102, 100 Anthony Hamilton
 115, 105 Alfie Burden
 112 Darren Morgan
 111 Alan McManus
 105, 100 Fergal O'Brien
 103, 100 Mark King
 102 Mark Williams

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1998
Snooker
Snooker 1998
Sport en Angleterre en 1998
Snooker en 1998
Sport en avril 1998
Sport en mai 1998